Zanesville kan syfta på flera orter i USA:

Zanesville, Ohio
Zanesville, Indiana
Zanesville, Illinois